Inter kan syfta på:

 Inter- – ett svenskt prefix, se lista över prefix i svenskan
 Inter (TV-kanal) – en TV-kanal i Ukraina

Fotbollsklubbar
 Inter – en italiensk fotbollsklubb, FC Internazionale Milano
 Inter – en brasiliansk fotbollsklubb, se SC Internacional
 FC Inter Åbo – en finländsk fotbollsklubb
 NK Inter Zaprešić – en kroatisk fotbollsklubb
 FK Inter Bratislava – en tidigare slovakisk fotbollsklubb
 Inter Miami CF – en amerikansk fotbollsklubb
 Inter – en brasiliansk fotbollsklubb, se Esporte Clube Internacional.
 Inter – en brasiliansk fotbollsklubb, se Associação Atlética Internacional (Limeira)
 Inter Luanda – en angolansk fotbollsklubb, se Grupo Desportivo Interclube.
 FK Inter Baku – en azerbajdzjansk fotbollsklubb
 Inter Club d'Escaldes – en andorransk fotbollsklubb